Desa Tampingan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tampingan (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 110,25), Jawa Tengah, 
 Desa Tampingan (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 110,29), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar